Osoby o tym nazwisku:
 Mariusz Cendrowski – polski bokser, trener, olimpijczyk
 Mark Cendrowski – amerykański reżyser
 Stanisław Cendrowski – polski bokser i działacz bokserski
 Stefan Cendrowski – polski nauczyciel oraz pracownik i działacz samorządowy